Vere Poulett kan syfta på:

* Vere Poulett (1761–1812), brittisk militär och politiker
 Vere Poulett, 3:e earl Poulett (1710–1788), engelsk peer